Rhodotus är ett släkte av svampar. Rhodotus ingår i familjen Physalacriaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Rhodotus

en:Rhodotus
es:Rhodotus
et:Roosa võrkheinik
nl:Rhodotus
ru:Родотус
zh:玫耳